Heuser est un patronyme porté notamment par :

 Béatrice Heuser (1961-), universitaire allemande ;
 Heinrich Heuser (1887-1967), peintre, chef décorateur et costumier allemand ;
 Kurt Heuser (1903-1975), écrivain et scénariste allemand ;
 Loni Heuser (1908-1999), actrice allemande.
 Werner Heuser (1880-1964), peintre allemand.

Patronyme allemand